

Biografia

Filmografia 

 1968 - Камінний хрест
 1968 - Хто повернеться - долюбить
 1971 - Zakhar Berkut
 1976 - Тривожний місяць вересень
 1978 - Море
 1985 - Вклонися до землі
 1987 - Увійдіть, стражденні!
 1991 - Подарунок на іменини
 1993 - Гетьманські клейноди

Note

Collegamenti esterni